Big in Japan kan syfta på:

 Big in Japan (uttryck) – populärkulturellt uttryck
 Big in Japan (musikgrupp) – ett brittiskt punkband
 Big in Japan (sång) – låt ursprungligen framförd av gruppen Alphaville
 Stor i Japan – svenskt realityprogram producerat av Nordisk Film för TV 6
 Big in Japan (format) – ett tv-format ursprungligen producerat som I Survived A Japanese Game Show
 Big in Japan (TV-serie) – ett svenskfinskt reseprogram producerat av YLE FST5 2009-2010